

Onomastica 
 Haji – nome proprio di persona arabo

Personaggi 
 Haji – personaggio dell'anime BLOOD+
 Haji – personaggio della serie televisiva Strega per amore

Persone 
 Haji – attrice canadese
 Seamus Haji – produttore discografico britannico